Чернухин — русская фамилия.

Известные носители 
 Чернухин Александр Александрович (1913—1975) — советский краевед, директор Темниковского краеведческого музея.
 Чернухин, Гарри (Игорь) Андреевич (1930—2017) — русский поэт, прозаик, публицист, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Чернухин, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — российский футболист.
 Чернухин, Евгений Юрьевич (род. 1984) — белорусский футболист, тренер.
 Чернухин, Иван Фомич (1913—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза;
 Чернухин, Николай Алексеевич (1935—2005) — советский партийный, государственный деятель, председатель Тюменского облисполкома.
 Чернухин, Сергей Викторович (род. 1971) — российский дзюдоист.

См. также 
 Чернухина
 Чернухино (значения)